Feldtaube steht für: 
 Arten der Taubengattung Feldtauben
 die älteste Rasse der Haustaube, siehe Feldtaube (Haustaube)
 die deutsche Feldtaube, Gemeine Feldtaube oder Blaue Feldtaube, siehe Feldflüchter